Clay Center kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clay Center (Kansas)
Clay Center (Nebraska)
Clay Center (Ohio)